Милена Гович (, род. 29 октября 1976, Норман, Оклахома, США) — американская телевизионная актриса, наиболее известная благодаря своей роли детектива Нины Кэссиди в семнадцатом сезоне сериала NBC «Закон и порядок». Гович вошла в историю сериала будучи первой и единственной исполнительницей ведущей роли женщины-детектива. Ранее она появилась в одном из эпизодов шестнадцатого сезона в небольшой роли, а затем получила регулярную роль в недолго просуществовавшем спин-оффе сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» — «Убеждение» со Стефани Марч.

Гович родилась в Нормане, штат Оклахома и окончила Университет центральной Оклахомы, после чего переехала в Нью-Йорк, чтобы начать актёрскую карьеру на сцене. На Бродвее она появилась в мюзиклах «Кабаре», The Boys from Syracuse и Good Vibrations. Гович также имела второстепенную роль в сериале FX «Спаси меня», а с тех пор появилась в «Ясновидец», «Следствие по телу» и «Менталист». В 2014 году она взяла на себя второстепенную роль в сериале MTV «В поисках Картер».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Университета Центральной Оклахомы